

Patronyme

 Jacques Grévin (1538-1570), poète, dramaturge et médecin calviniste français ;
 Alfred Grévin (1827-1892), sculpteur, caricaturiste, dessinateur et costumier français ;
 Eugène Grévin (1931), footballeur français.

Toponymes 

 Musée Grévin (1882-), musée de cire français de Paris ;
 Théâtre Grévin (1900-), salle de spectacles française de Paris ;
 Musée Grévin de La Rochelle (2002-), musée de cire français de La Rochelle ;
 Musée Grévin Montréal (2013-), musée de cire québécois de Montréal ;
 Musée Grévin Séoul (2015-), musée de cire coréen de Séoul ;
 Grévin & Cie, entreprise française d’exploitation de domaines skiables.

Titres 

 Le Musée Grévin (1943), texte français de Louis Aragon ;
 Musée Grévin (1958), court-métrage français  de Jacques Demy.